Нагорново — название населённых пунктов в России:

 Нагорново — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Нагорново — деревня в Южском районе Ивановской области.
 Нагорново — деревня в Кологривском районе Костромской области.
 Нагорново — посёлок в Белоярском сельсовете Ачинского района Красноярского края.
 Нагорново — деревня в Причулымском сельсовете Ачинского района Красноярского края.
 Нагорново — село в Московской области.
 Нагорново — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.